Radków est le nom :

Toponymie
en Pologne :

de la voïvodie de Basse-Silésie
la gmina de Radków, dans le powiat de Kłodzko
Radków, ville et siège de cette gmina
de la voïvodie de Lublin
Radków, village 
dans la voïvodie de Sainte-Croix
 de la gmina de Radków, dans le powiat de Włoszczowa
Radków, village de la voïvodie de Sainte-Croix, siège de cette gmina